La fine del gioco – film per la TV del 1970 diretto da Gianni Amelio
La fine del gioco (No Man's Land) – film del 1987 diretto da Peter Werner
La fine del gioco (Enchanters' End Game) – romanzo del 1984 di David Eddings

Pagine correlate 
Fine del gioco